Custis Lee ist der Familienname folgender Personen:

 George Washington Custis Lee (1832–1913), US-amerikanischer General der Konföderierten
 Mary Anna Randolph Custis Lee (1808–1873), Ehefrau von Robert Edward Lee